Dmitri Kokarew (russ. Дмитрий Кокарев) ist der Name folgender Personen:

* Dmitri Nikolajewitsch Kokarew (* 1982), russischer Schachspieler
 Dmitri Wassiljewitsch Kokarew (* 1991), russischer Schwimmer